Rougissement, en astronomie, une caractéristique de l'absorption interstellaire de la lumière des objets célestes, au point d'en être le synonyme.
 Rougissement, afflux de sang dans le derme de tout ou partie du visage induit par certaines émotions telles qu'un sentiment de gêne, de honte ou d'anxiété.

Voir aussi